Johan Willem Frisokazerne (Ede), voormalige infanteriekazerne in Ede
 Johan Willem Frisokazerne (Assen), infanteriekazerne in Assen